Шкля́рский () — польская фамилия.

 Известные носители
 Шклярский, Альфред (1912—1992) — польский писатель, автор приключенческих романов для молодёжи.
 Шклярский, Вацлав (1925—2021) — польский генерал дивизии, заместитель Главы Генерального штаба и глава оперативного управления Генерального Штаба Войска Польского.
 Шклярский, Давид Оскарович (1918—1942) — советский математик и педагог.
 Шклярский, Станислав Эдмундович (род. 1986) — российский клавишник, автор песен. Участник групп «Пикник» и «Инкогнито».
 Шклярский, Эдмунд Мечиславович (род. 1955) — российский композитор, поэт, музыкант, исполнитель, художник.

См. также 
 Шклярские — дворянский род.
 Шклярска-Поремба

Ссылки